Venus' fødsel har flere betydninger:

Malerier 
 Venus' fødsel (Botticelli) af Sandro Botticelli
 Venus' fødsel (Bouguereau) af William Bouguereau
 Venus' fødsel (Cabanel) af Alexandre Cabanel